Риола ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Баха. Занимает площадь 5,6 км². Население 1840 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 2 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
 

Муниципалитеты Валенсии